Мильтиад

 Мильтиад () — архонт Афин в первой половине VII века до н. э.
 Мильтиад Старший (, умер 524 до н. э.) — тиран Херсонеса Фракийского и основатель одноименного города.
 Мильтиад Младший () — родственник предыдущего, афинский полководец, который 490 до н. э. разбил персов при Марафоне.
 Мильтиад (Мельхиад) () (? — 11 января 314) — папа римский с 2 июля 311 по 11 января 314.